

Biologia 
 Hydrangea (Uccellino azzurro) – genere di piante della famiglia delle Hydrangeacee
 Sialia (Uccellino azzurro) – genere di uccelli della famiglia dei Turdidi
 Irenidae (Uccellino azzurro fatato) – famiglia di uccelli dell'ordine dei passeriformi

Mitologia 
 Uccellino azzurro della felicità – animale mitologico dei Nativi americani

Pagine correlate 
L'uccellino azzurro
Bluebird
The Blue Bird